Gambrinus liga 2011/2012 to 19. sezon najwyższej klasy rozgrywek ligowych mężczyzn w Czechach. Obrońcą tytułu jest zespół Viktoria Pilzno, który pierwszy raz wygrał ligę.

Zespoły

Tabela

Wyniki

Strzelcy 
Stan na 10 kwietnia 2012

Linki zewnętrzne

Przypisy 

2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Czechach